Oudéa ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Oudéa-Castéra (* 1978), französische Politikerin, Geschäftsfrau und frühere professionelle Tennisspielerin
 Frédéric Oudéa (* 1963), französischer Manager